est le huitième album studio du groupe de death metal mélodique Soilwork.

Liste des titres 
 Late For The Kill, Early For The Slaughter
 Two Lives Worth Of Reckoning The Thrill Deliverance Is Mine Night Comes Clean King Of The Threshold Let This River Flow Epitome The Akuma Afterglow Enter Dog Of Pavlov''

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 
 
 

Album de Soilwork
Album musical sorti en 2010
Album publié par Nuclear Blast